Ceephax Acid Crew (истинско име Анди Дженкинсън) е британски асид хаус и дръм енд бейс музикант. Той е брат на Squarepusher (Том Дженкинсън).

Дискография

Албуми 
 (FSK005) with Drive Time bonus cassette – Firstcask (2000)
 Exidy Tours (as Ceephax) – Firstcask (2003)
 Ceephax Acid Crew – Breakin' Records (2003)
 Ceephax Acid Crew Part One – Breakin' Records (2003)
 Ceephax Acid Crew Part Two – Breakin' Records (2003)
 Ceephax Presents „Acid Travelator“ – Funbox Records (2006)
 Volume One – Rephlex Records (2007)
 Volume Two – Rephlex Records (2007)
 Drive Time LP (като Ceephax) – Firstcask (2008)
 Ceeland – Waltzer (2009)
 United Acid Emirates – Planet Mu (2010)
 Live – WALTZER (2011)
 Cro Magnox – WéMè (2013)
 Essex Spacebin OST (като Andy Jenkinson) – Waltzer (2017)
 Camelot Arcade – WéMè (2018)

Източници 

Родени през 1979 година
Британски музиканти